Виноградов Александр Юрьевич (6 августа 1985 г.р., г.Ульяновск) — Мастер спорта России международного класса по восточному боевому единоборству Кудо, Мастер спорта России международного класса по Асихара-карате, Кандидат в мастера спорта России по рукопашному бою, судья всероссийской категории по восточному боевому единоборству Кудо, тренер-преподаватель по восточному боевому единоборству Кудо, серебряный призёр Чемпионата Мира по Кудо 2009 года, Серебраный призёр Чемпионата Европы по Кудо 2007 года, полуфиналист 1-го кубка Мира по Кудо 2011 года, двукратный чемпион Европы по Асихара-карате 2007 и 2008 г., Чемпион России по Кудо 2009 года, Чемпион России по Асихара-карате 2007 года, Чемпион России по Ориенталу 2010 года, многократный призёр иных соревнований по Кудо, Асихара-карате, К-1, рукопашному бою. Чёрный пояс II дан по Кудо, чёрный пояс I дан по Асихара-карате.

Видео 
 Поединок № 1 Александра Виноградова на Кубке Мира по Кудо
 Поединок № 2 Александра Виноградова на Кубке Мира по Кудо

Ссылки 
 Тренерский состав Ульяновского областного отделения ФКР
 РСБИ:Выступление ульяновцев на чемпионате России по кудо.
 Комсомольская правда: На чемпионате мира по кудо латвиец побоялся выходить на бой с ульяновцем
 Технические результаты Открытого Кубка Республики Татарстан по Кудо
 Виноградов Александр Юрьевич - биография и видео боёв на портале LegendaryFighters.ru

Примечания 

Чемпионы России по кудо